Il gruppo Osteichthyes o pesci ossei (Teleostei secondo una classificazione ora non più utilizzata) rappresenta la maggior parte dei pesci viventi conosciuti.

Descrizione
A differenza dei pesci cartilaginei (condroitti), gli osteitti possiedono uno scheletro osseo che si viene a formare per ossificazione dello scheletro embrionale cartilagineo. Si riconoscono anche per una maggiore simmetria sull'asse orizzontale rispetto ai pesci cartilaginei, in particolare per quanto riguarda la posizione della bocca (terminale) e della pinna; questi vivono, oltre che nelle acque marine (come i condritti), anche nei bacini ad acqua dolce. La respirazione avviene attraverso le branchie, le cui fessure sono coperte da opercolo. Possiedono l'organo della linea laterale per percepire onde sonore collegato all'apparato di Weber, elettrorecettori per percepire onde elettromagnetiche, scaglie cosmoidi embricate. Hanno inoltre una vescica natatoria, una camera d'aria a funzione idrostatica che permette loro, acquistando o perdendo gas, di salire o scendere nell'acqua. 
La loro età si misura attraverso l'analisi delle otoliti presenti nei canali semicircolari dell'orecchio interno.

Classificazione
In molti sistemi di classificazione, gli osteitti sono parafiletici con i vertebrati terrestri. Questo perché l'antenato comune più recente di tutti gli osteitti include i tetrapodi tra i suoi discendenti. Gli attinotterigi (pesci con pinne a raggiera) sono monofiletici. Le classificazioni più corrette, data l'inclusione dei sarcotterigi nel gruppo tassonomico degli osteitti, includono anche i tetrapodi tra gli osteitti. La maggior parte dei pesci ossei appartiene alla classe attinotterigi e attualmente vi sono solo otto specie viventi di sarcotterigi, tra cui il Celacanto. Tradizionalmente, i pesci ossei sono sempre stati classificati come classe dei vertebrati, con attinotterigi e sarcotterigi come sottoclassi. Tuttavia alcuni studi recenti hanno elevato gli osteitti al grado di superclasse, con attinotterigi e sarcotterigi come classi.

Filogenia

Confronto con i pesci cartilaginei

Ordini di pesci osteitti 
Acipenseriformes
Amiiformes
Amphioxiformes
Anguilliformes
Atheriniformes
Batrachoidiformes
Beryciformes
Ceratodiformes
Clupeiformes
Coelacanthiformes
Cypriniformes
Dactylopteriformes
Elopiformes
Gadiformes
Gasterosteiformes
Gobiesociformes
Gonorynchiformes
Indostomiformes
Lampriformes
Lepidosireniformes
Lophiiformes
Mormyriformes
Myctophiformes
Notacanthiformes
Osteoglossiformes
Perciformes
Percopsiformes
Pleuronectiformes
Polymixiiformes
Polypteriformes
Salmoniformes
Scorpaeniformes
Semionotiformes
Siluriformes
Synbranchiformes
Syngnathiformes
Tetraodontiformes
Zeiformes

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Taxa privi di autore di classificazione